En medaljon kan være flere ting.

 medaljon (smykke) - et halssmykke eller en broche som i nogle tilfælde kan åbnes, og som indeholder et miniatureportræt
 medaljon (billede) - et rundt eller ovalt billede på feks. en vase eller et monument
 en medaljon kan være en lille skive stegt, fint kød feks. kalvemedaljon